Церина може бити:

 Церина (Чазма), насељено мјесто града Чазме, Република Хрватска
 Церина (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија